Oktjabrskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Oktjabrskaja (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Oktjabrskaja (Karelien), Dorf in der Republik Karelien
 Oktjabrskaja (Krasnodar, Beloretschenski), Staniza im Beloretschenski rajon der Region Krasnodar
 Oktjabrskaja (Krasnodar, Krylowski), Staniza im Rajon Krylowski der Region Krasnodar
 Oktjabrskaja (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Oktjabrskaja (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen
 Oktjabrskaja (Udmurtien), Dorf in der Republik Udmurtien
 Oktjabrskaja (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir

Außerdem ist Oktjabrskaja der Name mehrerer U-Bahnhöfe:
 in Moskau:
 Oktjabrskaja (Kaluschsko-Rischskaja-Linie)
 Oktjabrskaja (Kolzewaja-Linie)
 in Nowosibirsk:
 Oktjabrskaja (Metro Nowosibirsk)

Siehe auch:
 Oktjabrsk
 Oktjabrski
 Oktjabrske